Òdena eller Odena kan syfta på:

 Odena (lyrik) – kinesisk lyrik

Geografi

Spanien 

 Òdena (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Òdena (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar